Een verkeersweg:
 N572 (België)
 N572a (België)
 N572 (Frankrijk)
 N572 (Nederland), zie Provinciale weg 572

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing